В парному жіночому розряді тенісного турніру Wellington Classic 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Белінда Борнео і Клер Вуд виграли титул, у фіналі перемігши пару Джо-Анн Фолл і Джулі Річардсон 6-0, 7-6.

Сіяні пари 

 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді (півфінал)
 Белінда Борнео /  Клер Вуд (чемпіонки)

 Джо-Анн Фолл /  Джулі Річардсон (фінал)
 Лупіта Новело /  Крістін Кунс (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Wellington Classic